Guerrilla, Guerrillero, o términos similares, pueden estar vinculados o referidos a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Acciones y grupos contestatarios 
 Agricultura de guerrilla, forma de acción directa no-violenta relacionada con la reforma agraria, la permacultura, y el desarrollo sostenible.
 Ejército Guerrillero del Pueblo,  organización guerrillera que se estableció en Argentina en 1963 y 1964, en Salta, comandada por Jorge Masetti.
 Guerra de guerrillas, táctica militar de conflictos armados que consiste en atacar sin ser visto, hostigando al enemigo en el propio terreno.
 Guerrilla de la comunicación, conjunto de prácticas de subversión política que buscan visibilizar las relaciones sociales de dominio de las sociedades capitalistas contemporáneas.
 Guerrilla de Ñancahuazú, grupo guerrillero comandado por Ernesto Che Guevara en Bolivia entre 1966 y 1967.
 Guerrilla urbana, tipo específico de tácticas de guerrilla, que se caracteriza por desarrollarse principalmente en un ambiente urbano.
 Guerrillas en América Latina, serie de movimientos armados que se dieron en países de esta región.
 Inteligencia de guerrilla, método de análisis de información e interpretación de significados, que trasciende el pensamiento convencional, y busca adentrarse en la estructura misma del objeto de análisis.
 Mercadotecnia de guerrilla, también conocido como Marketing de guerrilla, conjunto de estrategias y técnicas de marketing, ejecutadas por medios no convencionales, y que consiguen su objetivo mediante el ingenio y la creatividad, en vez de mediante una alta inversión en espacios publicitarios.

Videojuegos 
 Guerrilla Games, compañía subsidiaria de Sony Computer Entertainment, encargada del desarrollo de videojuegos.
 Red Faction: Guerrilla, videojuego de mundo abierto, perteneciente al género acción y aventura, y desarrollado por Volition Inc.

Cinematografía y audiovisuales 
 Guerrilleros en Filipinas, película estadounidense de 1950 dirigida por Fritz Lang.
 La Guerrilla, coproducción cinematográfica de 1973 entre España y Francia, dirigida por Rafael Gil.

 Música 
 Guerrilla Oi!, grupo de música punk y punk rock, combativo y agresivo, de ideología anticapitalista y antifascista, y con letras que desarrollan estas temáticas.

 Literatura 
 La guerra de guerrillas'', libro escrito por el revolucionario y guerrillero marxista-leninista argentino-cubano Che Guevara.

Arte y feminismo 
 Guerrilla Girls, grupo de artistas feminista, así denominado por usar tácticas de guerrilla y acciones contestatarias no convencionales, a efectos de defender y promocionar la presencia de la mujer en el arte, y para señalar injusticias, desequilibrios, y discriminación racial y de género, vinculados con la cultura popular, las oportunidades profesionales de desarrollo artístico, y la corrupción en el mundo del arte.

Miscelánea 
 Anexo:Movimientos guerrilleros